Comitatul Butte, conform originalului din limba engleză, Butte County, este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Butte, statul  -- Formate CA -- (Categorie și format)
 Comitatul Butte, statul  -- Formate ID -- (Categorie și format)
 Comitatul Butte, statul  -- Formate SD -- (Categorie și format)
respectiv denominarea 
 Comitatul Box Butte, statul  -- Formate NE -- (Categorie și format)

Alte articole similare 

 Butte (dezambiguizare)
 Butter (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii